Статоцисти тварин
 Статоцити рослин